Сева́н ():

Фамилия 
 Севан, Ольга Георгиевна (1947—2021) — советский и российский архитектор-реставратор, историк архитектуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007).

Топонимы 
 Севан — крупнейшее горное озеро в Малой Азии. Расположено в Армении.
 Севанский полуостров — полуостров на озере Севан, до 1930-х годов был островом.
 Севан — город в Армении, один из городов марза (области) Гегаркуник.
 Национальный парк «Севан» в Армении.
 Севан — железнодорожная станция в городе Севан.
 Севанская улица — улица в районе Царицыно Южного административного округа Москвы.
 Севан — село в Карагандинской области Казахстана.
 «Севан» — армянский футбольный клуб из города Севан.
 «Севан» (Октемберян) — название армянского футбольного клуба «Армавир» в 1965—1981 годах.

Производные 
 Севанская форель () — эндемичный вид рыб семейства лососёвых, распространена в природе только в бассейне озера Севан.
 Севанаванк — монастырь на озере Севан (Севанский полуостров).
 Севано-Разданский каскад — гидроэлектростанции.

См. также 
 Севани
 Севани: Университет Юга